Fernandópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fernandópolis (ort), São Paulo, 
 Fernandópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar